Мохр или Мехр () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Мохр.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Эсир (بخش اسیرز)
 Галледар (بخش گله‌دار)
 Верави (بخش وراوی)
Население области на 2006 год составляло 54 094 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса